В парному розряді жіночого тенісного турніру Eckerd Tennis Open 1981, що проходив у рамках Туру WTA 1981, Розмарі Казалс і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартіна Навратілова і Рената Томанова 6–3, 6–4,

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (чемпіонки)
 Кенді Рейнолдс /  Енн Сміт (чвертьфінал)

 Джоанн Расселл /  Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Мартіна Навратілова /  Рената Томанова (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Eckerd Open
Тур WTA 1981